Тударава — назва кількох сіл у Білорусі.
  — село у Гродненській області.
  — село у Могильовській області.